Template Attribute Language, uma linguagem de marcação
 TAL - Televisão América Latina, rede de produção audiovisual da América Latina
 Tonelagem de arqueação líquida, representa o volume de carga que um navio é capaz de transportar, medido em tonelagens de arqueação.
Talidade, qualidade de tal

Localidades 

 Tal (cidade)

Personalidades 
 o nome hebreu Tal, que significa orvalho
 Tal Bachman, um cantor
 Tal Ben Haim (nascido em 1982), jogador de futebol israelense (West Ham United e da seleção israelense)
 Tal Farlow, guitarrista norte-americano de jazz
 Artistas Tal R, ver Exposição dos trabalhos de Tal R, no Saatchi Gallery
 Israel Tal (1924-2010), general israelense (IDF)
 Josef Tal (1910-2008), compositor israelense
 Mikhail Tal (1936-1992), campeão mundial de xadrez da Letónia

Desambiguação